Leif Andersen er navn på flere personer:
 Leif Andersen (teolog) – dansk lektor i teologi, præst og forfatter
 Leif Andersen (fodboldtræner) – dansk fodboldtræner
 Leif Esper Andersen – dansk børnebogsforfatter